La seguente voce è un elenco dei castelli di Cipro.

Castelli/fortezze

Mappa dei castelli e delle fortezze 

Castelli di Cipro